kompensator
 kompensator cieplny
 kompensator fazowy
 kompensator konstrukcyjny=kompensator wymiarowy
 kompensator optyczny
 kompensator synchroniczny
 kompensator odrzutu
 kompensator podrzutu